Wangdue Phodrang är en distriktshuvudort i Bhutan.   Den ligger i distriktet Wangdue Phodrang, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Thimphu. Wangdue Phodrang ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Wangdue Phodrang är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Wangdue Phodrang ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Wangdue Phodrang. Närmaste större samhälle är Punakha,  kilometer norr om Wangdue Phodrang.

I omgivningarna runt Wangdue Phodrang växer i huvudsak blandskog. Runt Wangdue Phodrang är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Wangdue Phodrang (distrikt)